Предраг Ивановић (Београд, 24. јул 1930 — Београд, 4. мај 2010) био је српски музичар (певач и трубач) и глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|3
|5
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1960. || Љубав и мода || Певач (песме „Под сјајем звезда”, „Девојко мала”)
|-
| 1968. || Састанак музичара — Џем сесија (ТВ филм) || Труба
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Мирина ТВ ступица (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Киша || Трубач
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија) || /
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1974. || Увек труба — од буђења до повечерја (кратки документарни филм) || Лично
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2010.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Српски певачи
Српски трубачи
Музичари из Београда